L'équipe du Sri Lanka de cricket représente le Sri Lanka dans les principales compétitions internationales masculines de cricket, ainsi que dans les trois principales formes internationales : le Test cricket, le One-day International (ODI) et le Twenty20 international. Elle est sous le patronage de la fédération srilankaise de cricket, Sri Lanka Cricket (SLC).

Le Sri Lanka dispute son premier test-match en 1982, devenant la huitième équipe à disputer des rencontres dans cette forme de jeu. Elle remporte la Coupe du monde en 1996.

Histoire

Compétitions internationales

Palmarès 
 Coupe du monde de cricket : vainqueur en 1996
 Trophée des champions de l'ICC : covainqueur en 2002
  : vainqueur en 2014

Bilan

Personnalités

Joueurs actuels

Capitaines en Test cricket

Annexes

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de Sri Lanka Cricket

Sri Lanka
Equipe
Équipe du Sri Lanka